Talha (imposto)  — imposto francês
 Obrigações feudais — obrigações medievais dentre as quais constava a talha
Entalhe — arte de cortar ou entalhar madeira
 Talha dourada — técnica escultórica em que madeira é talhada (esculpida) e posteriormente dourada
 Jarro — vaso geralmente de barro, cerâmica ou porcelana de grande bojo, vários tamanhos e formatos
 Talha exponencial — ferramenta ou máquina simples baseada num sistema de roldanas
 Quebra-mar — ou talha-mar; estrutura costeira que protege a costa ou um porto da ação das ondas do mar
 Rynchops niger — nome comum: talha-mar; ave da família Rynchopidae, ordem Charadriiformes

Ver também 
Talhadeira — ferramenta de corte 
Açougue (ou talho)